A Taça do Império de 1918 foi a 3ª e última edição da Taça do Império, competição não-oficial organizada pelo Império Lisboa Clube. O Benfica venceu esta edição.

Tabela classificativa 
Nota: uma vitória vale dois pontos.

Jogos 
 20 de outubro de 1918: Benfica 2–1 Império
 10 de novembro de 1918: Império 2–0 Sporting
 8 de dezembro de 1918: Benfica 5–2 Sporting

Futebol de 1918 em Portugal
1918